Sepo est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, comté de la province de Kangwŏn

, communauté de l'Illinois

Voir aussi
, groupe punk rock américain

Homonymie de toponyme